Кучерявенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Кучерявенко Микола Петрович (1969) — український юрист.
 Кучерявенко Михайло Іванович (1904—1971) — Герой Радянського Союзу, генерал-майор.
 Кучерявенко Олександр Васильович (1987) — російський хокеїст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко